Sanga bezeichnet:

 die Sanga (Volk), ein Bantuvolk
 Sanga (Stadt), Stadt im Kongo
 den Sangha (Fluss), Nebenfluss des Kongo (andere Schreibweise)
 Sanga (Burkina Faso), Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Sanga (Mosambik), Distrikt in der Provinz Niassa, Mosambik
 den lombardischen Namen der Gemeinde Zanica in der Provinz Bergamo in Italien
 Sanga (Angola), Gemeinde im angolanischen Kreis Cela
 Sanga von Mewar, indischer Fürst (reg. 1509–1527)

Siehe auch:
 Sangha (Begriffsklärung)